Minski avtomovilni zavod - MAZ (MAZ,  je beloruski proizvajalec  tovornjakov, avtobusov, trolejbusov, polpriklopnikov, žerjavov. Podjetje proizvaja tudi vojaško opremo kot npr. tovornjake za izstreljevanje balističnih raket in tovornjake ta prevoz tankov, slednje je uporabljala tudi Slovenska vojska. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1944, sedež podjetja je v Minsku.

Proizvodi

Specialna vozila

 MAZ-535/MAZ-537 za transport raket in tankov
 MAZ-543 - za transport balističnih raket
 MAZ-7904 - The MAZ-7904 največje vojaško vozilo v Sovjetski zvezi
 MAZ-7907 - 12-osno (24-kolesno) vozilo za transport ICBM raket

Galerija

Avtobusi

Tovornjaki

Glej tudi
BelAZ
Kamaz

Sklici

Reference
 Peter J. Davies: Trucks of the World - The encyclopedia of makes and models from 2002. Motor Book, Stuttgart. ISBN 3-613-02257-5 .

Zunanje povezave

 Official site
 Maz-Man Official website

Proizvajalci tovornjakov
Podjetja Belorusije
Podjetja, ustanovljena leta 1944
Proizvajalci avtobusov